Моллахат (бенг. মোল্লাহাট, англ. Mollahat):
 Моллахат — город на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Моллахат — подокруг на юго-западе Бангладеш, входит в округ Багерхат.